Made in Brazil (álbum de Metal Nobre)
Made in Brazil (banda)
Made in Brazil!!! Yes, nós temos banana
Made in Brazil (esporte eletrônico)
Desambiguação